3 miejscowości w Polsce: 
 Kiersztanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Kiersztanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany
 Kiersztanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald